Euporia era una delle Ore, secondo la mitologia greca.
 Euporia è anche un satellite naturale del pianeta Giove.